La Coppa di Lega svizzera 2010 è una competizione organizzata dalla Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 8 squadre della Swiss Basketball League 2010-2011.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2011
Competizioni sportive a Montreux